Гомин, Евгений Алексеевич (род. 1951) — российский физик, начальник лаборатории Российского научного центра «Курчатовский институт»
 Гомин, Лесь (Александр Дмитриевич Королевич; 1901—1958) — украинский писатель, автор романа «Голгофа».

См. также 
 Гомин Карпат